Кирко́ров — фамилия.

 Киркоров, Бедрос Филиппович (род. 1932) — болгарский, советский и российский певец, Народный артист России.
 Киркоров, Киркор (род. 1968) — болгарский боксёр.
 Киркоров, Филипп Бедросович (род. 1967) — советский и российский певец, Народный артист России.

См. также 
 Киркорово — деревня в Нелидовском районе Тверской области России в составе Новосёлковского сельского поселения.
 Киркор
 Кирко
 Кирков
 Керкорян, Кирк